San Donato kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Donato di Lecce, ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien
 San Donato Milanese, ort och kommun i storstadsregionen Milano i regionen Lombardiet
 San Donato di Ninea, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 San Donato Val di Comino, ort och kommun i provinsen Frosinone i regionen Lazio 
 San Donato (ort i Italien, Toscana, Province of Florence), 
 San Donato in Collina, ort, Toscana, Province of Florence, 
 San Donato (ort i Italien, Abruzzo), Provincia dell' Aquila, 
 San Donato (ort i Italien, Lazio), Provincia di Latina, 
 San Donato (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Caserta, 
 San Donato (ort i Italien, Apulien), Provincia di Taranto, 
 San Donato (ort i Italien, Toscana, Province of Pisa, lat 43,70, long 10,79), 
 San Donato (ort i Italien, Toscana, Province of Pisa, lat 43,68, long 10,69), 
 San Donato (ort i Italien, Ligurien), Provincia di Imperia, 
 San Donato (ort i Italien, Marche, Provincia di Ascoli Piceno), 
 San Donato (ort i Italien, Marche, Provincia di Ancona), 
 San Donato (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 San Donato (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar